Federação
Federal (filme)
Deputado federal
Polícia Federal do Brasil
Universidade federal

Desambiguações de cinema
Desambiguações de política